Святослав Владимирович (ум. 1166) — князь Вщижский с 1157 года, сын Владимира Давыдовича Черниговского, традиционно считается последним представителем ветви черниговских Давыдовичей.

Происхождение 
Святослав происходил из рода черниговских Давыдовичей — ветви черниговского княжеского дома, потомков Давыда Святославича, одного из сыновей великого князя Святослава Ярославича. Отцом Святослава был черниговский князь Владимир Давыдович, а матерью — одна из дочерей князя Всеволодка Городенского.

Биография
Год рождения Святослава неизвестен. Впервые он появляется в летописях в 1156 году, когда предпринял выступление с целью увеличить свои владения, захватил несколько городов на Десне, но был разбит троюродным братом Святославом Всеволодовичем. В 1157 году, с началом борьбы своего дяди Изяслава Давыдовича за киевское княжение, оборонял Чернигов от Святослава Ольговича и Святослава Всеволодовича. Столица княжества всё-таки была отдана Святославу Ольговичу, но основная часть земель княжества сохранилась за Изяславом и Святославом Владимировичем. В 1159 году, когда Изяслав лишился киевского престола в пользу Ростислава Мстиславича Смоленского, союзники подступали к Вщижу, но город был спасён войском Андрея Боголюбского. Однако после его ухода Святославу пришлось признать старшинство Святослава Ольговича и, согласно версии Войтовича, передать Стародуб Ярославу Всеволодовичу. Изяслав же в 1161 году погиб в бою за Киев. 

По смерти Святослава Ольговича на черниговском княжении (1164) Святослав Владимирович, являясь старшим в роду потомков Святослава Ярославича, не предпринял попыток вмешаться в борьбу за Чернигов между Святославом Всеволодовичем и сыном Святослава Ольговича Олегом. Со смертью Святослава Владимировича в 1167 году ветвь Давыдовичей пресеклась, а Вщиж отошёл во владение потомков Всеволода Ольговича, причём Олег Святославич остался недоволен распределением волостей (тем, что Святослав отдал брату лучшую волость) и провёл поход в направлении Стародуба.

Семья и дети
Жена: с 1160 года Ростислава, дочь Андрея Боголюбского. 

Летописи не сообщают, были ли у Святослава дети. Возможно, его сыном был Владимир Вщижский, считающийся сыном Святослава Всеволодича. Безроднов В. С., основываясь на выпи­ске из руко­пис­ных свят­цев Пет­ро­пав­лов­ско­го мона­сты­ря в 1232 году, говорит о внуках Святослава Олеге и Михаиле Романовичах и далее выводит от них почти всех черниговских, брянских, карачевских и козельских князей XIII—XIV вв.

Примечания

Литература 
 
 

Русские князья XII века
Давыдовичи
Рюриковичи по алфавиту